Amerikai Egyesült Államok
 Trout Creek (Florida)
 Trout Creek (Montana)
 Trout Creek (New York)
 Trout Creek (Ontario)
 Trout Creek (Oregon)
 Trout Creek (Pennsylvania)
 Trout Creek (Utah)
 Trout Creek (Texas)